Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Ах, Анди“.

Списъци с епизоди на анимационни сериали